Ловро Кухар (, более известный под псевдонимом Прежихов Воранц (; 10 августа 1893, Гутенштайн-ин-Кернтен, Австро-Венгрия, ныне Равне-на-Корошкем, Словения — 18 февраля 1950, Марибор, Югославия, ныне Словения) — словенский писатель и политический деятель.

Биография 
Родился в крестьянской семье, сумевшей заняться фермерством. Член компартии Югославии с 1920 года. Один из организаторов Народно-освободительного фронта во время Второй мировой войны. Дебютировал в литературе в 1909 году. Неоднократно подвергался арестам (в том числе находился в заключении в Маутхаузене и в Заксенхаузене) и был вынужден находиться в эмиграции, где продолжал писать свои произведения.

Сочинения

Романы 
 Добердоб / Doberdob, 1929 (опубликован в 1940, рус. пер. 1962).
  / Boj na požiralniku, 1935.
 Пожганица / Požganica, 1939.
 Ямница / Jamnica, 1941 (опубликован в 1945).

Сборник новелл 
 Саморастники / Samorastniki, 1940.

Сборник очерков 
 Битва на чужой земле / Borba na tujih tleh, 1946.

Издания 
 Zbráno delo, knj. 1—2, Ljubljana, 1962—1964. (в рус. пер.— Ландыши, М., 1959.)

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — с. 1054
 Рябова Е. И., К характеристике «социального реализма» в словенской литературе // Формирование социалистического реализма в литературах западных и южных славян. — М., 1963.
 Prežihov Zbornik. — Maribor, 1957.

Воранц
Воранц
Воранц
Воранц
Воранц
Воранц
Воранц
Воранц
Воранц